Tumu ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Tumu (Berg), Berg auf der Insel Ofu, Amerikanisch-Samoa
 Tumu (Libyen), Stadt in Libyen
 Tumu (Ghana), Stadt in Ghana
 Tumu (Nord-Amanatun), ein Dorf im indonesischen Nord-Amanatun in Westtimor
 Tumu (Zentral-Amanuban), ein indonesisches Dorf im Distrikt Zentral-Amanuban in Westtimor
 Tumu (Huailai) (土木镇), Großgemeinde im Kreis Huailai in der chinesischen Provinz Hebei